BB-22 steht für:

 Jakowlew BB-22, ein sowjetisches leichtes Bomben- und Aufklärungsflugzeug des Zweiten Weltkrieges
 USS Minnesota (BB-22), ein Schlachtschiff der United States Navy

BB22